Ник Кэссиди (; род.19 августа 1994 в городе Окленд, Новая Зеландия) — новозеландский автогонщик. Двукратный чемпион Toyota Racing Series (2012, 2013), чемпион японской Формулы-3 в 2015 году, чемпион Super GT в 2017 году и чемпион Супер-формулы в 2019 году. На данный момент является пилотом команды  в Формуле E.

Карьера

Картинг 
Ник Кэссиди родился в Окленде. Начал заниматься картингом в возрасте шесть лет. Принимал участие в различных новозеландских картинговых сериях и завоевал несколько титулов.

Новозеландские и австралийские формульные чемпионаты 
Дебютировал в формульных чемпионатах в 2008 году, участвуя в Formula First New Zealand Series и став вице-чемпионом серии и лучшим среди новичков. В сезоне 2009/10 участвовал в Новозеландской Формуле-Форд, где снова стал вице-чемпионом и лучшим новичком серии. 

В 2010 и в 2011 годах выступал в нескольких гонках Австралийской Формулы-Форд. 

В 2011 году участвовал в Toyota Racing Series, выступая за команду Giles Motorsport. За сезон одержал две победы и стал вице-чемпионом, проиграв титул Митчу Эвансу, однако стал лучшим новичком серии. 

В 2012 году продолжил выступление в Toyota Racing Series за Giles Motorsport. В течение сезона одержал пять побед, в том числе в финальной гонке на Гран-при Новой Зеландии и стал чемпионом. 

В 2013 году снова принял участие в Toyota Racing Series, сменив команду на M2 Competition. За сезон одержал две победы, вновь в том числе на Гран-при Новой Зеландии и стал двукратным чемпионом серии. 

В 2014 году вернулся в Toyota Racing Series, но только на последний этап сезона, где вновь выиграл Гран-при Новой Зеландии, став его трёхкратным победителем.

Европейские формульные чемпионаты 

Осенью 2011 года Ник совершил дебют в европейских формульных сериях, сначала выступив на одном этапе ADAC Формулы-Мастер и затем на одном этапе Формулы-Абарт. В дальнейшем, вплоть до 2016 года, Ник выступал в Чемпионате Европы Формулы-3 и в Еврокубке Формулы-Рено 2.0 только на некоторых этапах. Лишь в 2016 году смог принять участие в Чемпионате Европы Формулы-3 на полном расписании, выступая за команду Prema Powerteam. За сезон одержал одну победу и занял четвёртое место в личном зачёте.

Японские автогоночные чемпионаты 
В 2015 году выступал в Японской Формуле-3 в составе команды TOM'S, которая имела поддержку от Toyota. За сезон одержал семь побед и стал чемпионом. Также в этом году принял участие в одной гонке Super GT и в двух этапах Чемпионата Европы Формулы-3. 

В 2016 году Ник выступал одновременно в японской Super GT в основном классе (GT500) и в Чемпионате Европы Формулы-3. В Super GT выступал в составе команды Lexus Team TOM'S, его напарником был Дайсуке Ито. Вместо они заняли пятое место в личном зачёте с лучшим результатом — второе место на этапе в Судзуке. 

В 2017 году Ник продолжил выступления в Super GT, а также дебютировал главном японском формульном чемпионате — в Супер-Формуле. В Super GT выступал за команду Lexus Team KeePer Tom's, где его напарником был Рё Хиракава. Вместе они одержали две победы за сезон и стали чемпионами. В Супер-Формуле Ник выступал за команду Kondō Racing. За сезон один раз поднялся на подиум, один раз стартовал с поул-позиции и занял 10-е место.

В 2018 и в 2019 годах Кэссиди продолжил выступать в Super GT за команду Lexus Team KeePer Tom's и в Супер-Формуле — сначала за команду Kondō Racing, а в 2019 году перешёл в Vantelin Team TOM'S. В чемпионате Super GT и в 2018 году и в 2019 году вместе со своим напарником Рё Хиракавой заняли второе место с одной победой в каждом сезоне. Также в 2019 году принял участие в финальном этапе DTM в Хоккенхаймринге, в котором участвовали пилоты Super GT на автомобилях Super GT. Позже принял участие в незачетном этапе Super GT на трассе Фудзи на совместных гонках DTM и Super GT, где одержал победу в первой гонке. В Супер-Формуле в 2018 году одержал одну победу и стал вице-чемпионом, проиграв всего одно очко чемпиону Наоки Ямамото. В 2019 году вновь одержал одну победу, но на этот раз стал чемпионом, и таким образом завоевал неофициальную «тройную корону» японского автоспорта. 

В 2020 году Кэссиди выступал в Super GT за команду Toyota Gazoo Racing Team KeePer TOM'S и в Супер-Формуле за команду Vantelin Team TOM'S. В Super GT Кэссиди и Хиракава одержали одну победу, но из-за обязательств перед командой Формулы E  не смог принять участие в двух финальных этапах, поэтому занял лишь восьмое место, Хиракава упустил титул в финальной гонке. В Супер-Формуле Кэссиди одержал тоже одну победу за сезон, и занял четвёртое место.

Гонки на выносливость 
В 2019 году Ник принял участие в 24 часах Дейтоны, выступая за команду Lexus AIM Vasser Sullivan в классе GTD, где занял пятое место в зачёте этого классе. 

В 2020 году дебютировал в Азиатской Серии Ле-Ман в составе команды Eurasia Motorsport.

Формула E 
В 2020 году дебютировал в Формуле E, приняв участие в тестах новичков в Марракеше в составе команды . В дальнейшем, было объявлено, что Ник будет выступать в Формуле E в сезоне 2020/2021 за команду , заменив в ней Сэма Бёрда. За сезон завоевал две поул-позиции — на второй гонке еПри Рима на подсыхающей трассе, и на первой гонке еПри Нью-Йорка. Однако, в гонках он не смог реализовать преимущество поул-позиции — в Риме вылетел с трассы в первом повороте и пропустил половину пелотона, а в дальнейшем он сошёл с дистанции, а в Нью-Йорке финишировал только четвёртым. По итогам сезона два раза поднялся на подиум — второе место во второй гонке еПри Пуэблы и во второй гонке еПри Нью-Йорка, набрал 76 очков и занял 15-ю позицию, и вместе с напарником Робином Фряйнсом принесли команде  пятое место в командном зачёте.

Статистика,

Общая статистика 

† Кэссиди участвовал в соревновании по приглашению, поэтому ему не начислялись очки чемпионата.

* Сезон ещё не начался

Супер-Формула 

‡ Награждён половинчатыми очками, так как было пройдено менее 75 % полной гоночной дистанции

Формула E

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт (Архив)

Картингисты
Автогонщики Новой Зеландии
Родившиеся в Окленде (Новая Зеландия)
Пилоты Формулы-Абарт
Пилоты Еврокубка Формулы-Рено
Пилоты Японской Формулы-3
Пилоты Super GT
Пилоты 24 часов Дейтоны
Пилоты Формулы E из Новой Зеландии